Spojení číslice 2 a písmene K může mít různé významy:

 rozlišení 2K – jedno ze standardních rozlišení digitálního filmu
 2K Games
 zkrácený zápis čísla 2000